Открытый чемпионат Кабо-Сан-Лукаса по теннису 2019 (англ. «2019 Los Cabos Open») - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Кабо-Сан-Лукасе (Мексика) на кортах с твёрдым покрытием. Турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 637 тысяч долларов. В текущем году турнир проходил с 29 июля по 3 августа 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 22 Июля 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Лукас Гомес 
  Танаси Коккинакис
  Гвидо Пелья

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
  Янко Типсаревич
  Седрик-Марсель Штебе

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Квон Сун-Ву
  Доминик Кёпфер
  Максим Жанвье
  Джейсон Джанг

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
  Официальный сайт

Кабо-Сан-Лукас
Теннис
Июль 2019 года
Август 2019 года